Broome bezeichnet:

 einen Ort in Australien, siehe Broome
 Broome (New York), Ort in den Vereinigten Staaten
 den County Broome im US-Bundesstaat New York, siehe Broome County

Broome ist der Familienname folgender Personen:
 Christopher Edmund Broome (1812–1886), britischer Pilzkundler
 Claire V. Broome (* 1949), US-amerikanische Infektionsepidemiologin
 David Broome (* 1940), britischer Springreiter
 Franziska Broome (* 1971), deutsche Schauspielerin
 Frederick Broome (1842–1896), britischer Kolonialadministrator
 James E. Broome (1808–1883), US-amerikanischer Politiker

 Patrick Broome (* 1968), US-amerikanischer Yogalehrer und Buchautor
 Ralph Broome (1889–1985), britischer Bobfahrer
 Susan Broome (* 1959), US-amerikanische Ruderin
 William Broome (1689–1745), englischer Gelehrter und Dichter

Siehe auch:
 Brome (Begriffsklärung), Broom